Sparta har flere betydninger:

 Sparta – er en bystat i det antikke Grækenland
 Sparta (Lakonien) - den nutidige by
 Sparta Atletik – dansk atletikklub
 IF Sparta - en tidligere idrætsklub på Østerbro i København
 IF Sparta Bokseklub - en bokseklub på Østerbro i København
 IK Sparta - en bokseklub i Aalborg.